Evlalij označuje več krščanskih svetnikov in osebnosti, od katerih navedimo nekatere:

Evlalij oziroma  Evlalija je lahko:

Osebnost 
Evlalij je bil rimski škof, protipapež Rimskokatoliške cerkve, * okrog 350 (Rim, Rimsko cesarstvo); † 423 Anzio (ali Nepi v Laciju, Zahodnorimsko cesarstvo).

Sveta Evlalija Barcelonska; svetnica, devica in mučenka * okrog 290 Barcina (Hispania,  Rimsko cesarstvo;  (sedaj: Barcelona, Španija);  † okrog 303, Barcelona, Španija, god 12. februar.

Rastlina 
Evlalija latinsko: eulalia, v pomenu okrasna trava, ki spada v rod Miscanthus, posebej: Miscanthus sinensis.

Opombe